Holo peut désigner : 
 le cheke holo, une langue des Salomon
 les Holo, un peuple d'Afrique centrale
 le holo (ou holu), une langue bantoue
 Théodore Holo (1948-), un universitaire et homme politique béninois

holo- est un préfixe tiré du grec ὅλος (holos) signifiant « tout » ou « entier »

Voir aussi